Juan Oliver puede referirse a:
Juan Oliver (pintor), que trabajó en Navarra en el siglo. XIV
Juan Oliver Astorga, músico español del siglo XVIII.
Juan Oliver y García, político español del siglo XIX.
Alfonso Juan-Oliver, político chileno.
Juan Martínez Oliver, ciclista español.
Juan Andújar Oliver, árbitro de fútbol español.
Juan Pablo Oliver, historiador y abogado argentino.
Joan García Oliver, político español.
Juan Oliver Chirivella, político español -:en:Juan Oliver Chirivella-
Juan Fremiot Torres Oliver, obispo de Puerto Rico -:en:Juan Fremiot Torres Oliver-